Paul Markstrom est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par O. L. Duke.

Il joue le rôle d'un policier infiltré dans le gang des Afro-Américains.

Biographie

Personnage 
Paul Markstrom travaille pour la brigades des stups et est envoyé à Emerald City pour enquêter sur le trafic de drogue à l'intérieur de la prison.

Saison 1 
Il est introduit par le directeur Leo Glynn qui le présente au personnel comme « son cousin » pour sa couverture (seul Glynn sait qu'il est infiltré), tout cela pour éviter les bavures à son encontre, et pour convaincre Tim McManus, réticent, de le mettre à l'intérieur d'Emerald City.

Il rejoint les Homeboys, le gang des dealeurs noirs, et leur plaît rapidement. Leur leader Jefferson Keane le prend sous son aile. Markstrom aide alors Keane et Simon Adebisi à prendre de plus en plus de pouvoir dans le trafic de drogue en s'imposant par la force et la persuasion.

Les conflits entre les noirs et les Italiens deviennent alors de plus en plus sanglants, et Keane, à la suite d'un meurtre, est condamné à la peine de mort. Markstrom devient alors le nouveau chef des Homeboys.

Il donne alors du pouvoir au nouveau détenu, Kenny Wangler, après que ce dernier ait aidé Adebisi à envoyer l'italien Joey D'Angelo à l'hôpital lors d'une bagarre.

Nino Schibetta, le chef des siciliens, offre aux Homeboys une trêve et un partenariat pour le trafic. Schibetta finit par révéler que la drogue rentre par la poste avec le courrier, à l'intérieur des chaussettes qu'on lui envoie.

Les gardiens finissent par saisir un arrivage de drogue, et Schibetta, furieux, sait alors qu'il y'a une taupe chez les Homeboys. Il finit par découvrier le vrai rôle de Markstrom et demande alors à Adebisi de: .

Adebisi finit par tuer Markstrom, le pendant dans le gymnase.

Après sa mort, Leo Glynn annonce à tout le monde (personnel et détenus) que Markstrom était un informateur, déclenchant une vague de suspicion et de paranoïa dans le rang des détenus.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Policier de fiction
Prisonnier de fiction